Die WPBSA Q Tour 2022/23 war eine auf Serie von Snookerturnieren, die vom professionellen Weltverband WPBSA parallel zur Profi-Saison 2022/23 auf Amateurebene ausgetragen wurde. Sie war ein Qualifikationsweg für die Profisaison 2023/24, über den sich Martin O’Donnell und Ashley Carty eine Rückkehr auf die Profitour erspielten.

Modus 

Die WPBSA Q Tour hatte die bis 2020 ausgetragene Challenge Tour abgelöst, war selbst aber erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragen worden – die COVID-19-Pandemie und die dadurch nötig gewordenen Beschränkungen hatten eine Ausgabe 2020/21 verhindert. Gleichzeitig beschränkten sie die Ausgabe 2021/22 ebenfalls; aus den acht Events, die 2020/21 im Vereinigten Königreich und in Kontinentaleuropa ausgetragen werden sollten, wurden nur vier und allesamt in Großbritannien veranstaltete Events 2021/22. Der Weltverband kündigte allerdings 2021 an, dass die Ausgabe 2022/23 der Q Tour „eine globale Tour“ werden solle, die „regionale Q-Tour-Wettbewerbe [auf der ganzen Welt] umfassen“ solle.

Diese ersten Pläne wurden nur teilweise umgesetzt: In der Saison 2022/23 plante der Weltverband schließlich immerhin mit sechs im Laufe der Saison ausgetragenen Events, vier im Vereinigten Königreich und zwei in Kontinentaleuropa. Die angekündigten regionalen Q-Tour-Wettbewerbe entfielen. Wie bereits im Vorjahr vergab man 48 Startberechtigungen für alle Events an ausgewählte Amateure. Erneut wurden den Top 32 der drei Q-School-Events solche Teilnehmerplätze gegeben, hinzu kamen die besten, nicht qualifizierten acht Spieler der 2022 erstmals ausgetragenen Asia-Oceania Q School sowie acht ausgewählte Juniorenspielern. Diese Spieler erhielten nach Bezahlung einer Startgebühr von 300 £ am Saisonanfang direkt Plätze in den Hauptrunden aller sechs Events. Da nicht alle dafür berechtigten Spieler zusagten, vergab der Weltverband die frei gewordenen Plätze an jene Spieler, die auf der Gesamtwertung der drei Q-School-Events die folgenden Plätze belegten. Neben diesen 48, jeweils direkt für die Hauptrunde gesetzten Spielern vervollständigten jeweils 16 Qualifikanten das Teilnehmerfeld der Hauptrunde. Dafür fand direkt vor jedem Event eine für alle nicht direkt qualifizierten Amateure offene Qualifikation statt.

Alle Events wurden im Laufe eines einzigen Wochenendes ausgetragen. Je nach Ergebnis erhielten die Teilnehmer der Hauptrunde Preisgelder, wobei bei jedem Event 12.000 £ ausgeschüttet wurden. Mit diesen Preisgeldern wurde im Laufe der Saison eine Rangliste erstellt. Der Spieler, der am Saisonende den ersten Platz dieser Gesamtwertung belegte, erhielt eine Startberechtigung für die Saisons 2023/24 und 2024/25 der Profitour. Die nächsten 16 Spieler spielten in einem zusätzlichen Play-Off-Event um eine weitere Startberechtigung für diese beiden Profi-Saisons. Beide Qualifikanten erhielten am Ende eine zusätzliche Geldprämie.

Events 

Der Weltverband bat bei der Ankündigung der Q School 2022/23 interessierte Clubs, sich beim Weltverband wegen einer Austragung zu melden. Für die vier im Vereinigten Königreich veranstalteten Events gab es die Bedingung, dass die Clubs vom englischen Amateurverband anerkannt werden müssen. Mit der Ankündigung wurden auch die vorläufigen Daten der Events bekannt gegeben. Bereits nach wenigen Wochen veröffentlichte der Weltverband Ende Juli die Austragungsorte der vier britischen Events, am 5. September folgten die Orte für die beiden kontinentaleuropäischen Turniere.

Rangliste 

Die folgende Tabelle zeigt die Top 18 der Abschlussrangliste der Q Tour 2022/23. Als Erstplatzierter qualifizierte sich Martin O’Donnell für die nächsten zwei Saisons der Profitour.

Play-offs 

In den Play-offs am 4. und März 2023 spielten die 16 besten noch nicht qualifizierten Spieler der Abschlussrangliste um den verbliebenen Startplatz auf der Profitour. Da der qualifizierte Daniel Wells einen Tag vor Turnierbeginn absagte, rückte für ihn Florian Nüßle ins Teilnehmerfeld nach. Das Finale zwischen Ashley Carty und Florian Nüßle entschied Carty mit einem 5:2-Sieg zurück und sicherte sich damit die Rückkehr auf die Profitour.

Weblinks 
 Informationen über die WPBSA Q Tour 2022/23 auf der Website der World Professional Billiards & Snooker Association (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Snookerveranstaltung 2022
Snooker 2023